

Codici 
 mgu  – codice ISO 639-3 della lingua mailu

Sigle 
MGU  – acronimo dell'Università statale di Mosca
MGU  – acronimo dell'Università statale mordvina "N. P. Ogarëv"

Sport 
MGU-K  – componente della power unit delle F1